Joussen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Joussen (* 1963), deutscher Manager
 Jacob Joussen (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Kurt Joussen (1912–2002), deutscher Mediziner und Standespolitiker